Kult er navnet på flere bands:
 Kult (italiensk band), et black metal-band fra Italien
 Kult (polsk band), en rockgruppe fra Polen